Кагальни́к — топоним в России:

 Кагальник — река, правый приток Дона.
 Кагальник — река, впадает в Таганрогский залив.
 Кагальник — село в Азовском районе Ростовской области.

См. также 
 Кагальничек
 Кагальницкая
 Задоно-Кагальницкая
Сальский Кагальник
 Кагальный колодец
 Когалым